Херешть () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Херешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Херешть.
 Херешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гіорою.
 Херешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.